Корнеев, Сергей:
 Корнеев, Сергей Евгеньевич (в монашестве Сергий; 1885—1937) — обновленческий митрополит Уфимский.
 Корнеев, Сергей Иванович (род. 1988) — белорусский боксёр-любитель.
 Корнеев, Сергей Павлович (род. 1970) — Президент Группы компаний «Техносерв».